Dinos bezeichnet:
 Dinos, ein antikes Gefäß
 die Dinos-Automobilwerke
 eine umgangssprachliche Kurzform des Plurals Dinosaurier
 den Titel der Fernsehserie Die Dinos
 eine selten gebrauchte Kurzform des griechischen Vornamens Konstantinos
 eine antike Orakelstätte, siehe Sura (Lykien)

Deinos bezeichnet:
 eines der Rosse des Diomedes

Abkürzung